

Cinema 
 Heartless – cortometraggio del 1994 diretto da Emanuele Crialese
 Heartless – film del 2005 diretto da Robert Markowitz
 Heartless – film del 2009 diretto da Philip Ridley

Letteratura 
 Heartless – romanzo della serie Giovani, carine e bugiarde di Sara Shepard

Musica 
 Heartless – singolo degli Heart del 1976
 Heartless – singolo dei Live Squad del 1992
 Heartless – singolo di Kanye West del 2008
 Heartless – singolo dei The Fray del 2009, cover del brano di Kanye West
 Heartless – singolo di The Weeknd del 2019
 Heartless – singolo di Polo G del 2019
 Heartless – singolo di Diplo del 2019

Televisione 
 Heartless - film per la televisione del 1997 diretto da Judith Vogelsang
 Heartless –  serie televisiva fantasy danese del 2014

Videogiochi 
 Heartless – creature presenti in Kingdom Hearts